Ви́ктор Александрович Снежицкий (; род. 22 октября 1959 года, деревня Горностаевичи Свислочский район, Гродненская область, Республика Беларусь) — профессор, доктор медицинских наук Гродненского государственного медицинского университета. Член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси. Член Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь VI и VII созывов (с 2016 по 2020 гг).

Биография 
Родился 22 октября 1959 года в деревне Горностаевичи Свислочского района Гродненской области.

В 1978 г. поступил на лечебный факультет Гродненского государственного медицинского института, который окончил с отличием в 1984 году.

С 1984 по 1986 прошёл обучение в клинической ординатуре на кафедре госпитальной терапии, а в 1986—1989 в аспирантуре на этой же кафедре. С 1989 по 1995 — ассистент кафедры госпитальной терапии ГрГМИ. В 1990 году защитил кандидатскую диссертацию «Характеристика лёгочной и системной гемодинамики в условиях применения эффективных доз сустака и анаприлина у больных ишемической болезнью сердца».

С 1995 по 2001 — заведующий кардиологическим отделением Гродненского областного кардиологического диспансера. С 2001 по 2006 годы — главный врач Гродненского областного кардиологического диспансера и главный внештатный кардиолог управления здравоохранения Гродненского облисполкома.

С 2004 по 2008 — доцент кафедры госпитальной терапии Гродненского государственного медицинского университета.

В 2006 году защитил докторскую диссертацию «Дисфункции синусового узла (брадикардии, брадиаритмии) : электрофизиологические механизмы патогенеза, классификация, клиника, дифференциальная диагностика». В марте 2008 года присвоено звание профессор.

С января 2006 года — проректор по научной работе Гродненского государственного медицинского университета, с октября 2009 — первый проректор Гродненского государственного медицинского университета.

С июня 2010 года  по сентябрь 2020 года — ректор Гродненского государственного медицинского университета.

В 2011—2013 гг. проходил обучение в Академии управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «Государственное управление социальной сферой».

В 2014 году избран членом-корреспондентом Национальной академии наук Республики Беларусь.

Научная и практическая деятельность 
Научные исследования посвящены проблемам диагностики и лечения нарушений ритма сердца, артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, недостаточности кровообращения.

Основоположник и руководитель научной школы Гродненского государственного медицинского университета «Клиническая аритмология». Под руководством В. А. Снежицкого защищено 11 кандидатских диссертаций и 1 докторская диссертация.

Врач-кардиолог высшей квалификационной категории. Врач-консультант Гродненского областного клинического кардиологического центра и профессорско-консультативного центра ГрГМУ. Профессор 1-й кафедры внутренних болезней УО «Гродненский государственный медицинский университет».

Является членом ряда белорусских и зарубежных научных медицинских сообществ:
 Национальная академия наук Беларуси
 президиум правления Белорусского республиканского научного общества кардиологов и терапевтов
 Европейское общество кардиологов
 эксперт Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь

С 2010 года — главный редактор «Журнала Гродненского государственного медицинского университета».

Входит в редакционные коллегии и редакционный совет научных журналов: «Вестник Витебского государственного медицинского университета», «Проблемы здоровья и экологии» Гомельского государственного медицинского университета, «Гепатология и гастроэнтерология», «Здравоохранение», «Кардиология в Беларуси», «Медицинские новости», «Лечебное дело» (Беларусь), «Боль. Суставы. Позвоночник», «Клиническая и профилактическая медицина» (Украина), «Medyczna wokanda» (Польша), «Вестник Смоленской государственной академии», «Дневник Казанской медицинской школы» (Россия).

Профессор В. А. Снежицкий — автор более 600 научных работ, в том числе 18 монографий, 12 учебных пособий, 35 патентов, 17 инструкций по применению.

Награды и звания 
 Почетное звание «Заслуженный работник образования Республики Беларусь» (2020)
 Медаль Франциска Скорины (2014)
 Медаль Белорусской Православной Церкви «Святитель Кирилл Туровский» (2011)
 Медаль Федерации профсоюзов Беларуси «100 лет профсоюзному движению Беларуси» (2013)
 Нагрудный знак «Отличник здравоохранения Республики Беларусь» (2007)
 Нагрудный знак «За заслугі ў развіцці галіновага прафсаюзу» Белорусского профсоюза работников здравоохранения (2018)
 Почётная награда международного Красного Креста «Гуманное сердце» (2016)
 Почётная грамота Совета Министров Республики Беларусь (2018)
 Почётная грамота Национального собрания Республики Беларусь (2013)
 Почетная грамота Национальной академии наук Беларуси (2019)
 Почётная грамота Министерства здравоохранения Республики Беларусь (2006, 2007, 2019)
 Почётная грамота Гродненского областного исполнительного комитета (1997, 2006, 2017, 2020)
 Почётная грамота Гродненского областного Совета депутатов (2009, 2017)

Ссылки 
 Гродненский государственный медицинский университет
 Ученые Беларуси
 Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь
 DOKTORA.BY. Лучшие врачи Беларуси
 GoogleScholar
 Научные публикации В. А. Снежицкого в Репозитории ГрГМУ
 Снежицкий Виктор Александрович в базе данных «История белорусской науки в лицах» Центральной научной библиотеки им. Я.Коласа НАН Беларуси

Доктора медицинских наук
Ректоры вузов Белоруссии
Члены Совета Республики (Белоруссия)
Родившиеся в Свислочском районе
Выпускники Гродненского медицинского университета
Награждённые медалью Франциска Скорины
Персоналии по алфавиту
Члены-корреспонденты Национальной академии наук Беларуси
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании